Das Cazoo Masters 2023 war ein Einladungsturnier im Dartsport, welches im Januar 2023 zum elften Mal von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet wurde. Austragungsort war zum neunten Mal die Marshall Arena in Milton Keynes.

Der Titelverteidiger, der Engländer Joe Cullen, schied bereits in der ersten Runde gegen den späteren Turniersieger Chris Dobey aus. Dobey schlug im Finale Rob Cross mit 11:7 Legs.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus best of legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewinnt der Spieler, der als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs muss auf ein Doppelfeld erfolgen.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus in der ersten Runde war ein best of 11 legs. Spielmodus im Achtelfinale und im Viertelfinale war ein best of 19 legs. Die beiden Halbfinals sowie das Finale wurden im Modus best of 21 legs ausgetragen.

Teilnehmer

Qualifikation 
Die 24 Teilnehmer qualifizierten sich alle über die PDC Order of Merit mit Stand vom 3. Januar 2023. Alle Spieler waren dabei gesetzt. Die Top 8 stieg erst im Achtelfinale ein.

Setzliste

Preisgeld 
Insgesamt wurden £ 275.000 an Preisgeldern ausgeschüttet und somit £ 55.000 mehr als im Vorjahr. Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Da es sich um ein Einladungsturnier handelte, wurden die erspielten Preisgelder bei der Berechnung der PDC Order of Merit nicht berücksichtigt.

Ergebnisse

Spiele der deutschsprachigen Teilnehmer

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Offizielle Website des Ladbrokes Masters
 Vorbericht auf darts1.de
 Vorbericht auf dartn.de

Einzelnachweise 

2023
Dartveranstaltung 2023
Dartwettbewerb in Milton Keynes